Микаэль Марио Кемпе (, 19 сентября 1988, Крамфорс, Швеция) — шведский хоккеист, правый нападающий клуба «Динамо» (Минск) и сборной Швеции. Воспитанник хоккейного клуба «МОДО».

Биография 

Марио Кемпе впервые начал играть в хоккей в возрасте пяти лет на открытом катке в своём родном городе Крамфорсе. Дважды выступал за сборную Онгерманланда на юношеском хоккейном турнире ТВ-шайба. В 2005 году был заявлен за команду МОДО. В 2006 году был вызван в юношескую сборную Швеции.

Летом перешёл в команду юниорской лиги Квебека «Сент-Джонс Фог Девилз», где стал вице-капитаном клуба. На драфте НХЛ 2007 был выбран в пятом раунде под 122-м номером клубом «Филадельфия Флайерз». Тем не менее, в межсезонье Марио вернулся в Швецию, где подписал контракт с «Рёгле», в составе которого провёл 30 игр, забросив две шайбы и отдав восемь голевых передач. В середине сезона был передан клубу первой шведской лиги «Мора». В 2010 году выступал в АХЛ за команду «Филадельфия Фантомс». 19 июня 2010 года подписал контракт с «Юргорденом». Следующие четыре года провёл в Шведской хоккейной лиге, выступая за «Юргорден» и МОДО.

В 2014 году перешёл в подольский «Витязь». В «Витязе» за 3 сезона сыграл 166 матчей и набрал 83 очка (39+44).

16 мая 2017 года подписал однолетний двусторонний контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотис». В сезоне 2017/18 сыграл в НХЛ 18 матчей и набрал 4 очка (2+2). В основном выступал за клуб АХЛ «Тусон Роудраннерс» — 37 очков в 47 матчах. 28 мая 2018 года продлил контракт с «Койотис». В сезоне 2018/19 сыграл в НХЛ 52 матча и набрал 9 очков (4+5).

В мае 2019 года выступал за сборную Швеции на чемпионате мира в Словакии, в 4 матчах набрал 2 очка (1+1), шведы заняли пятое место.

5 июля 2019 года подписал однолетний двусторонний контракт с «Лос-Анджелес Кингз», присоединившись к своему младшему брату Адриану. Однако не сыграл за «Кингз» ни одного матча, провёл лишь 16 матчей в АХЛ за «Онтарио Рейн», в которых набрал 11 очков. 19 ноября 2019 года «Кингз» расторгли контракт с Марио Кемпе.

Уже 21 ноября 2019 года 31-летний Кемпе вернулся в КХЛ, подписав контракт с московским ЦСКА. В сезоне 2019/20 сыграл 28 матчей, в которых набрал 20 очков (5+15). 8 января 2021 года сделал в Москве хет-трик в ворота «Нефтехимика» (6:1). 26 августа "Динамо-Минск" объявило о подписании контракта с хоккеистом.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Ссылки 
 
 Страница на sports.ru
 Статистика игрока
 Страница игрока на сайте болельщиков «Витязя»

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Юргорден»
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой